Эль-Вельон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 34,14 км². Население — 1304 человека (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида